Hildebrandtina — род жуков-листоедов (Chrysomelidae) из трибы земляные блошки (Alticini, Galerucinae). Около 10 видов. Мадагаскар. Мелкие жуки (около 4 мм) желтовато-коричневого цвета с ребристыми надкрыльями. Обладают прыгательными задними ногами с утолщёнными бёдрами. Усики 11-члениковые (3-й сегмент короче первого). Пунктировка переднеспинки отчётливо вдавленная на поверхности с явными поперечными и продольными килями, бороздками и туберкулами. 1-й членик задних лапок длиннее второго и третьего вместе взятых. Питаются растениями.

 Hildebrandtina halticoides Bechyne, 1948
 Hildebrandtina obscura Bechyne, 1948
 Hildebrandtina similis Bechyne, 1948
 Hildebrandtina subregularis Bechyne, 1948
 Hildebrandtina tuberculata Bechyne, 1948
 Hildebrandtina variegata Weise, 1910
 другие виды

Примечания

Литература 
 
 

Козявки
Насекомые Мадагаскара
Роды жесткокрылых